Capodichino – quartiere di Napoli
 Aeroporto di Napoli-Capodichino – aeroporto internazionale di Napoli
 Capodichino Aeroporto – stazione della linea 1 della metropolitana di Napoli